

Мокієвська — присілок, Верхівське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область
 Мокієвська — присілок, Морозовське сільське поселення, Верховазький район, Вологодська область